Гремя́чево — название населённых пунктов в России:

 Гремячево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Гремячево — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Гремячево — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Гремячево — село в Перемышльском районе Калужской области.
 Гремячево — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Гремячево — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Гремячево — деревня в Атюрьевском районе Мордовии.
 Гремячево — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Гремячево — бывшая деревня, ныне город Дзержинский в Московской области.
 Гремячево — посёлок в Кулебакском районе Нижегородской области.
 Гремячево — деревня в Глазуновском районе Орловской области.
 Гремячево — деревня в Чердынском районе Пермского края.
 Гремячево — село в Чучковском районе Рязанской области.
 Гремячево — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Гремячево — деревня в Новомосковском районе Тульской области.
 Гремячево — деревня в Плавском районе Тульской области.
 Гремячево — деревня в Каракулинском районе Удмуртии.
 Гремячево — деревня в Чебоксарском районе Чувашии, в 1979 г. включенная в черту города Чебоксары.

См. также 
 Гремяч
 Гремячка
 Гремяцкий